Lichtenfels heißen folgende geographischen Objekte: 

 Lichtenfels (Oberfranken), Kreisstadt des Landkreises Lichtenfels in Bayern
 Lichtenfels (Hessen), Stadt im Landkreis Waldeck-Frankenberg in Hessen

 Lichtenfels (Gemeinde Zwettl-Niederösterreich),  am Ottensteiner Stausee, Gemeindeteil der Stadt Zwettl-Niederösterreich

 Akunnaat, grönländische Siedlung
Bauwerke:
 Burg Lichtenfels (Lichtenfels), Burg bei Lichtenfels im Landkreis Waldeck-Frankenberg in Hessen
 Burg Lichtenfels (Dornhan), Burgruine bei Dornhan im Landkreis Rottweil in Baden-Württemberg
 Burg Lichtenfels (Ottenstein), Burgruine bei Ottenstein im niederösterreichischen Waldviertel
im Landkreis Lichtenfels in Bayern:
 Burg Lichtenfels (Oberfranken), abgegangene Burg bei Lichtenfels  
 Altes Schloss (Lichtenfels)
 Stadtschloss Lichtenfels 

Lichtenfels ist der Familienname oder ein Namensbestandteil folgender Personen:

 Adolf von Dalwigk zu Lichtenfels (1860–1924), preußischer Regierungspräsident
 Eduard Peithner von Lichtenfels (1833–1913), österreichischer Maler
 Elisabeth Lichtenfels (1925–1999?), österreichische Lyrikerin und Schriftstellerin

 Friedrich Wilhelm Scanzoni von Lichtenfels (1821–1891), deutscher Gynäkologe und Geburtshelfer

 Johann Reinhart von Dalwigk zu Lichtenfels (1667–1737), hessischer Verwaltungsbeamter und Diplomat
 Johann Thaddäus Anton Peithner von Lichtenfels (1727–1792), österreichischer Montanwissenschaftler
 Julius Lichtenfels (1884–1968), deutscher Fechter
 Melchior von Lichtenfels (~1517–1575), Fürstbischof von Basel
 Oskar Peithner von Lichtenfels (1852–1923), österreichischer Mathematiker
 Paula von Lichtenfels (1869–nach 1905), österreichische Pianistin, Opernsängerin (Sopran) und Gesangspädagogin
 Sabine Lichtenfels (* 1954), deutsche Theologin und Friedensforscherin
 Thaddäus Peithner von Lichtenfels (1798–1877), österreichischer Jurist und Politiker

Lichtenfels, Sonstiges:
 Lichtenfels (Band), eine deutsche Projektband
 Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Lichtenfels in Graz

Siehe auch:
 Lichtenfelsgasse
 Peithner von Lichtenfels (Begriffsklärung)